Mikhaylovgrad kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Michajlovgrad, reservoar, Montana, 
 Montana (regionhuvudort), Obsjtina Montana, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar